Баничі — село в Україні, Глухівському районі Сумської області; 
 Баничі — залізнична станція Південно-західної залізниці розташована в однойменному селі.